amobarbital, 
 pentobarbital, 
 Barbebutenol tymokseliny – fikcyjny lek narkotyczny występujący w fabule filmu Johnny English Reaktywacja. Użyty w filmie jako tajna broń Vortexu, służąca do kontrolowania umysłu. Miał być ponownie wykorzystany do przeprowadzenia zabójstwa chińskiego premiera.

Przypisy